L'église paroissiale Sainte-Catherine d'Alexandrie (Alexandriai Szent-Katalin plébániatemplom) ou église catholique-romaine de Tabán (Tabáni római katolikus templom) est une église catholique romaine de Budapest située dans le quartier de Tabán.                         

Monument historique dans le 1er arrondissement de Budapest
Église dans le 1er arrondissement de Budapest
Budapest